Ипподро́мная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Ипподромная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Ипподромная улица — улица в Ижевске.
 Ипподромная улица — улица в Казани.
 Ипподромная улица — улица в Нальчике.
 Ипподромная улица — улица в Саратове.
 В Томске:
 Ипподромная улица -- прежнее (до 27 сентября 1978 года) название части улицы Косарева.
 Ипподромный переулок -- улица существовавшая в 1960—1980-х годах между Ипподромной улицей и улицей Нахимова.

Примечания

См. также 
 Ипподромный мост